Dii peut désigner :
 le dii, une langue adamawa-oubanguienne de la région de l'Adamaoua au Cameroun
 Dii, un village du Cameroun dans la Région du Centre.
 les Dii Consentes, les douze grands dieux du panthéon romain
 les Dii Involuti, un groupe de dieux dans la mythologie étrusque
 les Dii Mauri, un groupe de divinités appartenant au panthéon numide et maure.